Lobatse Club Stores Gunners Football Club é um clube de futebol de Botswana. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1991.

Clubes de futebol do Botsuana